Plumatellidae är en familj av mossdjur. Plumatellidae ingår i ordningen Plumatellida, klassen Phylactolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Plumatellidae finns 49 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Plumatellidae